Улица Нечаева — название улиц в городах России.
 Улица Нечаева — улица в Апатитах.
 Улица Нечаева — улица в Астрахани.
 Улица Нечаева — улица в Уфе.